Tadashi (ただし), est un prénom japonais, pouvant faire référence à :
 Tadashi Abe (1926-1984), le premier maître japonais d'aïkido à vivre et enseigner à l'Ouest,
 Tadashi Agi (1962-), scénariste de manga japonais,
 Tadashi Hattori (1908-), compositeur japonais,
 Masashi Hirose
 Tadashi Ikegami, compositeur de musique de jeu vidéo japonais,
 Tadashi Inuzuka
 Tadashi Izawa (1895-1990),
 Tadashi Kawamata, plasticien japonais,
 Tadashi Kuranari (1918-1996),
 Tadashi Mori (1921-1987),
 Tadashi Nakamura (1942-),
 Tadashi Ohtsuka (1978-), 
 Tadashi Sasaki, guitariste classique,
 Tadashi Sato
 Tadashi Sawamura (1943-),
 Tadashi Shimada (1949-), photographe japonais
 Tadashi Suetsugi, ingénieur japonais,
 Tadashi Suzuki, directeur et écrivain pour le théâtre,
 Tadashi Takamura (1933-), photographe japonais
 Tadashi Wakabayashi
 Tadashi Yamaneko, artiste contemporain japonais,
 Tadashi Yanai (1949-),
 Tadashi Yokouchi.

Nom 
 Kawamaka Tadashi (1953-), peintre japonais.